Lungershausen ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Hans Lungershausen (1896–1975), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Eberhard Lungershausen (1931–2011), deutscher Psychiater
 Ilse Wende-Lungershausen (1900–1991), deutsche Illustratorin
 Johann Jakob Lungershausen (1665–1729), deutscher Theologe
 Johann Karl Lungershausen (1848–1907), deutscher Lehrer und Kantor in Allmenhausen
 Klaus Lungershausen (* 1968), deutscher Behindertensportler
 Ralf Lungershausen (* 1963), deutscher Brigadegeneral
 Wolfgang Lungershausen (1925–2001), deutscher Politiker (SED) und Mitglied der Volkskammer der DDR